Peñascosa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Peñascosa (ort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Peñascosa (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar